Лурье (ударение возможно на обоих слогах) — распространённая еврейская фамилия (также — Лурия, Лурья, Луриа, Лурий, Лори, Лория, Лури, Лурьев и ряд других созвучных вариантов).

Ашкеназская по происхождению, фамилия Лурье исторически была наиболее распространена среди литваков (Курляндская губерния, Рига, Пинск, Минск, Могилёв, Киев, Ровно, Новоград-Волынский). Обыкновенно возводится к названию городов Лориа в провинции Тревизо области Венеция (Италия) и Луар-сюр-Рон (Loire-sur-Rhône) в департаменте Рона (Франция). Лурье (первоначально с ударением на первом слоге) — это записанная на идише форма более раннего варианта Лурия. Первые упоминания еврейской семьи Лурия относятся к XIV столетию (Франция, раввин Самсон Лурия из Эрфурта, 1340—1410). Родоначальником восточноевропейской ветви этой семьи стал Йехиел Лурия (раввин Слуцка), переселившийся в Литовское княжество из германских земель в 1470 году.

В 2004 году вышел фундаментальный труд Нила Розенштейна, посвящённый исследованию истории происхождения рода Лурье.

Известные носители

Лурье 
 
 Лурье, Адольф Иосифович (1936—2008) — профессор в области машиностроения.
 
 
 Лурье, Анри (Henri Lurie, 1905—1994) — французский и американский философ, переводчик, инженер и учёный в области механики, эсперантист.
 
 
 
 
 Лурье, Вадим Миронович (также известен под монашеским именем Григорий; род. 1962) — российский религиозный и общественный деятель, священнослужитель неканонической РПАЦ, публицист, патролог, историк философии.
 Лурье, Валентин Давидович (1915—1999) — учёный-механик, лауреат Ленинской премии.
 Лурье, Вера Иосифовна (1901—1998) — русская поэтесса.
 Лурье, Виктор Самуилович (1908—1995) — советский композитор, музыкальный критик, педагог.
 Лурье, Владимир Савельевич (1910—2001) — инженер, организатор производства.
 Лурье, Вячеслав Михайлович (1934—2009) — российский историк военно-морского флота.
 Лурье, Герц Борисович (1900—1983) — советский учёный-машиностроитель, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.
 Лурье, Гораций Саулович (1888—1966) — терапевт и физиолог, профессор.
 Лурье, Григорий Исаакович (также Гирш-Шмуэл, или Гирш Ицикович Лурье, 1878—1938) — российский публицист на идише и русском языке, общественный деятель, революционер, член ЦК Бунда.
 
 
 Лурье, Евгений — российский диджей.
 Лурье, Евгений Соломонович — российский юрист, экономист и публицист.
 Лурье, Евгения Владимировна (в первом браке Пастернак, 1899—1965) — художница.
 Лурье, Ефим Александрович (1923—2013) — российский педагог, начальник Военной академии ракетных войск имени Ф. Э. Дзержинского.
 Лурье, Захар Соломонович — советский учёный в комплексной механизации.
 Лурье, Зинаида Михайловна (1909—1987) — советская украинская балерина и педагог.
 
 Лурье, Инна Григорьевна (род. 1949) — педагог-методист, доктор педагогических наук.
 Лурье, Иона Миронович (1905—1967) — советский учёный-энергетик.
 
 Лурье, Ирина Константиновна — российский картограф, профессор МГУ.
 
 Лурье, Исидор Менделевич (Михайлович) (1903—1958) — советский историк-востоковед, египтолог.
 Лурье, Калман Мелехович (1893—1957) — советский инженер-туннелестроитель.
 Лурье, Константин Анатольевич (род. 1937) — советский и американский физик, математик, материаловед.
 Лурье, Лев Яковлевич (род. 1950) — российский историк, писатель, краевед, телеведущий.
 
 Лурье, Луис (1888—1979) — американский психиатр и нейрофармаколог.
 
 Лурье, Маргарита Борисовна (, род. 1941) — русский и французский писатель, переводчик, автор-исполнитель песен.
 Лурье, Мария Львовна (в первом браке Цирель-Спринцсон; 1907—1997) — советский геолог.
 Лурье, Марк Иосифович (1923—2013) — советский инженер-автомобилестроитель, доктор технических наук.
 
 
 Лурье, Натан Лазаревич (1901—1936) — врач, осуждённый по Первому Московскому процессу.
 Лурье, Нина Борисовна — советский педагог-дефектолог и методист.
 Лурье, Нина Иосифовна (Нина-Мария Иосифовна, 1907—1960/1961) — художница.
 Лурье, Нотэ Менделевич (Натан Михайлович) (1906—1987) — еврейский советский писатель на идише.
 Лурье, Ноях Гершелевич (1885—1960) — еврейский советский писатель на идише, переводчик.
 Лурье, Олег Анатольевич (род. 1963) — российский журналист.
 
 Лурье, Ошер Бениаминович (1908—1985) — советский учёный в области телевизионной техники.
 Лурье, Павел (, род. 1946) — швейцарский математик и шахматист.
 Лурье, Пётр Михайлович (род. 1942) — российский гидролог и гидрометеоролог, доктор географических наук.
 
 
 Лурье, Светлана Владимировна (1961—2021) — российский этнолог и социолог.
 
 Лурье, Сергей Альбертович (род. 1948) — российский физик и механик.
 
 
 
 
 Лурье, Фрида Анатольевна (род. 1921) — переводчица американской литературы.
 Лурье, Эжен (Юджин, Евгений) (, 1903—1991) — французский и американский художник театра и кино российского происхождения.
 Лурье, Эмилия Гершовна (Григорьевна, 1881—1942) — российский педагог, библиограф и журналист.
 Лурье, Эрлена Васильевна (урождённая Шуффер; род. 1932) — российский поэт и публицист, мемуаристка.
 Лурье, Эстер (1913—1998) — израильская художница, литератор и мемуаристка
 
 Лурье, Юлия Лазаревна (род. 1962) — российский музыкант (барочная скрипка, виола да гамба), исполнитель старинной музыки.
 Лурье, Юрий Соломонович (род. 1927) — советский, российский филателист.

Lurie, Lourie 
 Лури, Алисон (Alison Lurie, 1926—2020) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии (1985).
 Лури, Гленн () — CEO компании AT&T.
 Лури, Джейкоб Александер (также Лурье, род. 1977) — американский математик, профессор Гарвардского университета.
 Лури, Джон (John Lurie, род. 1952) — американский джазмен и актёр.
 Лури, Дэн (Dan Lurie, 1923—2013) — американский культурист, пионер бодибилдинга.
 Лури, Моррис (Morris Lurie, род. 1938) — австралийский писатель.
 Лури, Ранан (Ranan Lurie, род. 1932) — американский карикатурист и журналист.
 Лури, Ричард (, род. 1940) — американский литератор, переводчик с русского языка.
 Лури, Род (Rod Lurie, род. 1962) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинокритик.
 Лури, Эван (Evan Lurie, род. 1954) — американский кинокомпозитор и джазовый музыкант.

Двойные фамилии 
 Лурье-Гиберман, Полина Израилевна (также Гиберман-Лурье и Гиберман, урождённая Песя Израилевна Лурье; 1862—после 1916) — русский врач-гинеколог, переводчик медицинской литературы.
 Лурье-Машанская, Нелли Михайловна (также Машанская-Лурье, род. 1927) — актриса, поэтесса.
 Манц-Лурье, Люба (, урождённая Любовь Игнатьевна Грубер) — швейцарский предприниматель, меценат.
 Хесин-Лурье, Роман Бениаминович (Вениаминович, 1922—1985) — советский генетик и биохимик, член-корреспондент АН СССР.

Настоящие фамилии и псевдонимы 
 Дерский, Юрий Яковлевич (семейная фамилия Лурье, также Лурье-Дерский, 1962—2020) — украинский певец, композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Украины.
 Дунец, Моисей Натанович (настоящая фамилия Лурье, 1889—1913) — русский воздухоплаватель, погиб при испытаниях аэроплана «Шнейдер» на аэродроме Иоганисталь под Берлином 11 апреля 1913 года.
 Юрий Александрович Ларин (настоящие имя и фамилия Михаил Александрович Лурье, также Иехиел-Михл и Михаил Залманович Лурье, 1882—1932) — экономист, деятель российского революционного движения.
 Анатолий Маркович Маркуша (настоящие имя и фамилия Арнольд Маркович Лурье, 1921—2005) — советский лётчик и писатель.
 Осенин, Оскар Львович (также Оскар Фадеев и Оскар Лур, настоящая фамилия Лурья; 1889—1978) — советский поэт-песенник.
 Е. Таюрина (псевдоним Евгении Абрамовны Лурье, в браке Лурье-Трифоновой, 1904—1975) — русская писательница, детская поэтесса, мемуаристка.



Люрья 
 Люрья (Голенберг), Надежда Абрамовна — российский социолог, доктор философских наук.
 Люрья (Бычкова), Нина Израилевна (род. 1971) — российский психолог и педагог.

Прочее 
 Лурье (банкирский дом Иделя Самуиловича и Самуила Давидовича Лурье) — банковская династия в Минске, Гродно, Пинске, Прилуках, Ровно и Варшаве.
 Типография И. Лурье (Типография Лурье и К°) — издательский дом Иосифа Яковлевича Лурье (XIX — начало XX), располагался в доме купца Николая Галибина по ул. Гороховой, 48, в Санкт-Петербурге.
 Лурий, Александр Григорьевич (1857—1924) — русский революционер, политкаторжанин.
 Leon Lurje Trophy — международные соревнования по синхронному фигурному катанию.

См. также

Примечания

Литература 
 The Luria Bibliography (библиография рода Лурия)
 Родословная Лурье. Собрана и составлена В. Гинзбургом. — Киев: Типография И. М. Розета, 1912.
 Neil Rosenstein. The Lurie Legacy: The House of Davidic Royal Descent. Avotaynu: Bergenfield, Нью-Джерси, 2004.